Жумадилов Булат Нуретдинович (, р. 22 апреля 1973, Тараз (по другим данным — аул Жетыбай Байзакского района Жамбылской области), Казахская ССР) — казахстанский боксёр-любитель, Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, заслуженный деятель Казахстана (2000).

Биография 
Чемпион Республики Казахстан (1990-97) и СНГ (1992). Чемпион мира 1999 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1996 и 2000 годов и чемпионата мира 1995 года, бронзовый призёр чемпионата мира по боксу 1997 года (Будапешт, Венгрия). Чемпион Азии 1994 года в Тегеране, 1995 года в Ташкенте, бронзовый призёр 1999 года в Ташкенте. Золотой призёр чемпионата в Хьюстоне (1999, США).

Карьера 
В 1995 году Жумадилов стал серебряным призёром чемпионата мира, проходившего в Берлине. В 1/16 финала Булат уверенно победил шотландца Пола Шеферда (по очкам, 12:4), в 1/8 финала прошёл Сергея Ковганко (Украина) (по очкам, 10:5). В четвертьфинальном поединке Жумадилова с Рашидом Буайта из Франции судьи выставили равные очки (6:6), но всё же в итоге отдали предпочтение казахстанцу. Полуфинальный бой с финном Йони Туруненом Булат выиграл с большим преимуществом (по очкам, 19:4). Однако финал с немецким боксёром Золтаном Лункой сложился по сценарию оппонента Жумадилова. Этнический румын оказался сильнее (по очкам, 11:6), и Булату досталась серебряная награда первенства.

Примечания

Ссылки 
 
 Болат Жумадилов: Не думаю, что бокс уберут из программы Олимпиады

Боксёры Казахстана
Боксёры на летних Олимпийских играх 1996 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Заслуженные деятели Казахстана
Чемпионы Азии по боксу
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы СНГ по боксу
Чемпионы Казахстана по боксу